Project 56 je stažitelné album kanadského interpreta elektronické taneční hudby, Deadmau5e.

Seznam skladeb 

Alba Deadmau5
Alba z roku 2008